I Am ("io sono" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 I Am – film del 2011 diretto da Onir

Musica

Album 
 I Am – album di Pete Townshend del 1972
 I Am – album degli Earth, Wind & Fire del 1979
 I Am – album di Scout Niblett del 2003
 I Am – album di Michael Tolcher del 2004
 I Am – album di Terri Walker del 2006
 I Am – album di Chrisette Michele del 2007
 I Am – album dei Monrose del 2008
 I Am... Sasha Fierce – album di Beyoncé Knowles del 2008
 I Am – album dei Texas in July del 2009
 I Am – EP di Devon Werkheiser del 2013
 I Am – album di Yo Gotti del 2013
 I Am – album di Leona Lewis del 2015
 I Am – EP delle (G)I-dle del 2018

Singoli 
 I Am – singolo dei Train del 2000, dall'album Train
 I Am – singolo del Dope del 2003, estratto dall'album Group Therapy
 I Am – singolo di Hilary Duff del 2004, dall'album Hilary Duff
 I Am – singolo di Mary J. Blige del 2009
 I Am sigla iniziale della seconda serie dell'anime Inuyasha.

Pagine correlate 
I Am...